Das Wort Kaverne bezeichnet
 Kaverne, im Bergbau größere künstlich geschaffene Hohlräume
 ein Unterstand für Militärflugzeuge, siehe Flugzeugkaverne
 in der Medizin einen krankhaften Hohlraum, siehe Kaverne (Medizin)
 in der Naturstein-Restaurierung einen natürlich entstandenen Hohlraum, siehe Kaverne (Restaurierung)

Siehe auch: